Ventspils novads, een gemeente in Letland
Ventspils (stad), een stad in Letland
BK Ventspils, basketbalclub
FK Ventspils, voetbalclub